Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrij Medvedjev che ha battuto in finale Wayne Ferreira 6-1, 6-4, 6-7(5), 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Boris Becker (secondo turno)
 Michael Chang (secondo turno)
 Michael Stich (terzo turno)
 Carlos Costa (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (finale)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)

 Andrij Medvedjev (terzo turno)
 Sergi Bruguera (terzo turno)
 Alberto Mancini (terzo turno)
 Thomas Muster (semifinali)
 Francisco Clavet (terzo turno)
 Wayne Ferreira (semifinali)
 Andrej Čerkasov (terzo turno)
 Javier Sánchez (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1992